Sobekhotep, o Sebekhotep, può riferirsi a vari personaggi vissuti nell'antico Egitto:

XIII dinastia egizia
 Sobekhotep I – faraone
 Sobekhotep II – faraone
 Sobekhotep III – faraone
 Sobekhotep IV – faraone
 Sobekhotep V – faraone
 Sobekhotep VI – faraone
 Sobekhotep VII – faraone
 Sobekhotep VIII – faraone
 Maara Sobekhotep IX – faraone